Grand-Combe bezeichnet:

 La Grand-Combe, eine Gemeinde im französischen Département Gard
 Kanton La Grand-Combe, einen Kanton im französischen Département Gard

Grand’Combe bezeichnet:

 Grand’Combe-Châteleu, eine Gemeinde im französischen Département Doubs
 Grand’Combe-des-Bois, eine Gemeinde im französischen Département Doubs